Сантана Родригез има више значења:

 Сантана Родригез (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сантана Родригез (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику